Поле може бити:

 Поле (Шаумбург), општина у округу Шаумбург, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.
 Поле (Холцминден), општина у округу Холцминден, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.